Jaume IV de Mallorca (1335-1375), rei de Mallorca
 Jaume IV d'Escòcia (1473-1513), rei d'Escòcia
 Jaume IV Crispo (1520-1576), duc de Naxos.